Rambusch bezeichnet:

Orte:

 Am Rambusch (heute: „Rambusch“), Altenrath (Troisdorf) 
 Rambüsche

Familienname:

 Agnes Slott-Møller (geborene Agnes Rambusch, 1862–1937), dänische Malerin 
 Edvard (Johan Carl) Rambusch (1846–1934), dänischer Offizier und Mitglied des Landsting
 Henry Rambusch (1881–1954), dänischer Fußballspieler 
 Johanne Rambusch (1865–1944), dänische Feministin und Politikerin 
 Karl Rambusch (1918–1999), deutscher Physiker